Acompocoris är ett släkte av insekter. Acompocoris ingår i familjen näbbskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Näbbskinnbaggar
Acompocoris